Buteanu:
 Ioan Buteanu (1821, Nagysomkút (Șomcuta Mare)  1849, Jószáshely (Iosășel)), unul din liderii revoluționarilor români transilvăneni de la 1848

 Vârful Vânătarea lui Buteanu, Munții Făgărașului (Buteanu-csúcs)

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania